Blizzard Albany (колишня Vicarious Visions) - американська компанія, що займається розробкою та випуском відеоігор. Студію придбала Activision у січні 2005 року. Офіс студії знаходиться в місті Олбані, штат Нью-Йорк. Після випуску своєї останньої гри в рамках цієї компанії, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Vicarious Visions у січні 2021 року став частиною дочірньої компанії Activision, Blizzard Entertainment і був об’єднаний з нею в квітні 2022 року, таким чином отримавши назву Blizzard Albany.

Історія 
Студію заснували брати Бали у 1990 році під час навчання у старшій школі Наприкінці 1990-х Vicarious Visions призначив Майкла Марвіна, інвестора та підприємця з Олбані, засновника та колишнього генерального директора MapInfo Corporation; і Чарльз С. Джонс, інвестор, який входив до ради директорів різних програмних і промислових компаній, включаючи Geac і PSDI. Під їх керівництвом відбулися переговори про продаж компанії з Activision, що принесло початковим інвесторам у 20 разів більше, ніж початкові інвестиції. У січні 2005 року студію придбало видавництво Activision. У червні 2007 року Activision закрила офіс Vicarious Visions у Маунтін-В'ю, Каліфорнія. 5 квітня 2016 року стало відомо, що брати Бали покидають студію  У листопаді 2016 року брати заснували Velan Studios. 8 грудня 2016 стало відомо про партнерство студії з Bungie для розвитку франшизи Destiny.

22 січня 2021 студія увійшла до складу Blizzard Entertainment. Надалі понад 200 співробітників Vicarious Visions є співробітниками Blizzard. 20 лютого 2021 на BlizzConline було оголошено, що Vicarious Visions у складі Blizzard Entertainment займається перевиданням гри Diablo II під назвою Diablo II: Resurrected, вони вважали, що цей крок був би найкращим, оскільки група Vicarious забезпечувала би постійну підтримку не тільки щодо перевидання, але й інших ігор Diablo, включаючи Diablo IV.. Керівник студії Vicarious Visions Джен Онеал перейшла до керівництва Blizzard, і її змінив Саймон Ебеджер, який раніше був головним операційним директором студії. 27 жовтня 2021 року Blizzard повідомила співробітників Vicarious Visions, що студія змінить назву. Студія була повністю об'єднана з Blizzard 12 квітня 2022 року і була перейменована в Blizzard Albany, але офіси були збережені.

Ігровий рушій 
Vicarious Visions Alchemy — ігровий рушій компанії. Він був випущений у 2002 році. Спочатку він називався Intrinsic Alchemy і розроблений Intrinsic Graphics, а потім був перейменований після того, як Vicarious Visions придбала Intrinsic Graphics у 2003 році.

Ігри студії

Скасовані ігри

Примітки 

Розробники відеоігор
Розробники відеоігор США
Activision
Blizzard Entertainment
засновані у США 1990